Mysterium peut désigner :
Le Mystère ou Mysterium, un projet artistique inachevé du compositeur Alexandre Scriabine débuté en 1905.
Mysterium, un album de John Zorn sorti en 2005.
Mysterium, un jeu vidéo sur Game Boy sorti en 1991.
Mysterium, un jeu de société créé par Oleksandr Nevskiy et Oleg Sidorenko, également adapté en jeu vidéo.
Mysterium, un roman de science-fiction de  Robert Charles Wilson publié aux États-Unis en 1994.